Кубок России по спортивной гимнастике 2022 прошёл в Калуге в период с 6 по 10 июля в Дворце спорта «Центральный».

Перед началом турнира организаторы собрали пресс-конференцию с участием олимпийских чемпионов Токио-2020, а также тренерского состава, где были обсуждены все важные вопросы — международная конкуренция, отстранение Ивана Куляка и общение с молодыми спортсменами.

В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из 20 субъектов Российской Федерации, а также спортсмены из Армении и Белоруссии.

Результаты финальных соревнований в многоборье 
 Мужчины:

Нагорный Никита (Москва/Ростовская область) — 168.763

Маринов Даниел (Республика Татарстан) — 168.164

Белявский Давид (Свердловская область) — 165.963

 Женщины:

Мельникова Ангелина (Воронежская область/Владимирская область) — 110.431

Уразова Владислава (Ростовская область) — 109.397

Минаева Мария (Республика Татарстан) — 106.431

Финалы в отдельных видах  

 Вольные упражнения. Мужчины:

Шарамков Егор (Белоруссия) — 14.400 |Прокопьев Кирилл (Владимирская область) — 14.366

Маринов Даниел (Республика Татарстан) — 13.933

Белявский Давид (Свердловская область) — 13.700

 Опорный прыжок. Женщины:

Мельникова Ангелина (Воронежская область/Владимирская область)- 13.683

Шклокова Алина (Новгородская область) — 13.583

Афанасьева Элеонора (Новгородская область) — 13.283

 Упражнение на коне. Мужчины:

Белявский Давид (Свердловская область) — 14.633

Поляшов Владислав (Чувашская Республика) — 13.900

Маринов Даниел (Республика Татарстан) — 13.833

 Разновысокие брусья. Женщины:

Листунова Виктория (Москва) — 15.233

Мельникова Ангелина (Воронежская область/Владимирская область) — 15.033

Минаева Мария (Республика Татарстан) — 14.866

 Упражнение на кольцах. Мужчины:

Аблязин Денис (Пензенская область/Москва) — 14.366

Калюжин Виктор (Республика Карелия/Смоленская область) — 14.166

Макаров Руслан (Санкт-Петербург) — 13.433

Финалы в отдельных видах  (2-й день)  

 Опорный прыжок. Мужчины:

Аблязин Денис (Пензенская область/Москва) — 15.566

Маринов Даниел (Республика Татарстан) — 14.533

Шарамков Егор (Белоруссия) — 14.350 | Пашкин Евгений (Пензенская область) — 14.266

 Упражнение на бревне. Женщины:

Ворона Яна (Воронежская область/Москва) — 14.533

Мельникова Ангелина (Воронежская область/Владимирская область) — 14.100

Зубова Варвара (Москва) — 13.066

 Параллельные брусья. Мужчины:

Маринов Даниел (Республика Татарстан) — 14.866

Поляшов Владислав (Чувашская Республика) — 14.833

Белявский Давид (Свердловская область) — 14.766

 Вольные упражнения. Женщины:

Мельникова Ангелина (Воронежская область/Владимирская область) — 14.433

Агафонова Мария (Новгородская область) — 13.800

Минаева Мария (Республика Татарстан) — 13.666

 Упражнение на перекладине. Мужчины:

Ростов Алексей (Владимирская область) — 13.400

Прокопьев Кирилл (Владимирская область) — 13.333

Макаров Руслан (Санкт-Петербург) — 13.133

Источники 
 https://sportgymrus.ru/competitions/988-kubok-rossii-2022.html
 https://www.championat.com/other/article-4752905-rezultaty-kubka-rossii-2022-po-sportivnoj-gimnastike-neozhidannaya-pobeda-nagornogo-sudejskij-debyut-mustafinoj.html
 https://iz.ru/1362732/dmitrii-garin/koletc-istorii-kak-zavershilsia-kubok-rossii-po-sportivnoi-gimnastike
 https://sport24.ru/news/gymnastics/2022-07-04-sportivnaya-gimnastika-kubok-rossii-2022-press-konferentsiya-uchastniki-melnikova-dalaloyan-belyavskiy-listunova-rodionenko-alfosov
 https://www.kp40.ru/news/society/92049/
 https://russian.rt.com/sport/article/1024434-nagornyi-melnikova-kubok-rossii-gimnastika

Соревнования по спортивной гимнастике
Кубки России